Такмичење у седмобоју у мушкој конкуренцији на 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 6. и 7. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. бранио је Хорхе Урена из Шпаније.

Земље учеснице 
Учествовало је 12 такмичара из 10 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)

  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичара у седмобоју у дворани 2021. године пре почетка првенства (4. марта 2021), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ).,

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.</small>

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

60 метара 
Такмичење је одржано 6. марта 2021. године у 10:00 (1.) и 10:08 (2.). Такмичари су били подељени у две групе.

Скок удаљ 
Такмичење је одржано 6. марта 2021. године у 10:44.

Бацање кугле 
Такмичење је одржано 6. марта 2021. године у 13:15.

Скок увис 
Такмичење је одржано 6. марта 2021. године у 18:38.  

1 Повукао се са такмичења

60 метара препоне 
Такмичење је одржано 7. марта 2021. године у 10:00 (1.) и 10:08 (2.). Такмичари су били подељени у две групе.

Скок мотком 
Такмичење је одржано 7. марта 2021. године у 11:15.  

1 Повукао се са такмичења

1.000 метара 
Такмичење је одржано 7. марта 2021. године у 17:30.

Коначан пласман

Коначан пласман-по дисциплинама

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Седмобој на Европском првенству у атлетици у дворани